Чемпіонат України з гандболу серед чоловіків 2004/2005 — чотирнадцятий чемпіонат України

Суперіга 

2004—2005